Dillon (Dél-Karolina)
Dillon (Montana)